VKE ist die Abkürzung für:
 Verkaufseinheit in der Logistik
 Verkehrskosteneinheit, einen Bauabschnitt in der Verkehrsplanung
 Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V.
 Verknüpfungsergebnis in der SPS-Programmierung

Abkürzung